
Molekulska formula -{C5H9N3}- se može odnositi na:

 Histamin
 Betazol